Cervara bezeichnet folgende italienische Orte:

 Abbazia della Cervara, Abtei in der Provinz Genua
 Cervara di Roma, ein Ort in der Provinz Rom
 Cervara, ein Ortsteil der Gemeinde Ascoli Piceno
 Cervara, ein Ortsteil der Gemeinde Massa (Toskana)
 Cervara, ein Ortsteil der Gemeinde Parma
 Cervara, ein Ortsteil der Gemeinde Pontremoli
 Tor Cervara, ein Stadtteil von Rom

Siehe auch:
 Cervera (Begriffsklärung)
 Cervaro, ein Ort in der Provinz Frosinone